Xenodusa — род мирмекофильных стафилинид из подсемейства Aleocharinae. Северная Америка.

Мелкие коротконадкрылые жуки. Паратергиты III—V брюшных сегментов с заметными пучками волосков. Пронотум не сердцевидный и без двух выемок на переднем крае.
Число члеников лапок на передней, средней и задней парах ног соответственно равно 4-5-5 (формула лапок). Ассоциированы с муравьями родов Camponotus и Formica.
Род был впервые выделен в 1894 году энтомологом Эрихом Васманном (Erich Wasmann; 1859—1931).

 Xenodusa angusta (Fall, 1901)
 Xenodusa caseyi Wasmann, 1897
 Xenodusa cava (LeConte, 1863)
 Xenodusa reflexa (Walker, 1866)
 Xenodusa sharpi Wasmann, 1896

Примечания

Литература

Ссылки 
 Tree of Life Web Project. 2007. Lomechusini. Version 25 April 2007 in The Tree of Life Web Project
 Подсемейство Aleocharinae — атлас стафилинид (Staphylinidae) России и сопредельных стран
 eol.org
Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Мирмекофилы